Берримен — фамилия. 

Известные носители:
 Берримен, Гай (род. 1978) — британский музыкант.
 Берримен, Джон (1914—1972) — американский поэт.
 Берримен, Джон (военный) (1825—1896) — английский военный, участник Крымской войны.
 Берримен, Клиффорд (1869—1949) — американский художник-карикатурист.

См. также 
 Берримор